Tolna se poate referi la:

 Tolna, oraș în Județul Tolna, Ungaria
 Județul Tolna, Ungaria
 Comitatul Tolna, fost comitat în Regatului Ungar

Toponime maghiare